, traducido cómo campo de mil generaciones, puede hacer referencia a:

 Chiyoda (Tokio), barrio de Tokio.
 Chiyoda (Gunma), pueblo situado en la prefectura de Gunma.
 Chiyoda (Hiroshima), pueblo perteneciente a la prefectura de Hiroshima.
 Chiyoda (Ibaraki), pueblo situado en la prefectura de Ibaraki.
 Chiyoda (Saga), pueblo perteneciente a la prefectura de Saga.
 Línea Chiyoda, nombre de una línea del Metro de Tokio.
 Chiyoda, portaaviones perteneciente a la clase Chitose de la Armada Imperial Japonesa.
 Chiyoda, crucero protegido botado en 1890 de la Armada Imperial Japonesa.